

Ямки — село, Кондінський район, Ханти-Мансійський автономний округ, Тюменська область

Ямки — історична місцевість у місті Київ